Le nom Bacalar peut désigner :
 Bacalar, ville du Quintana Roo au Mexique.
 Bacalar, la municipalité dont la ville de Bacalar est le centre administratif.
 Bacalao, parfois appelée Bacalar ou Baccalar (entre autres noms), une île légendaire.
 Băţălar, parfois transcrit en Bacalar, village de la commune de Bretea Română, dans le județ de Hunedoara, en Roumanie.
 Bacalar est un cabriolet de luxe du constructeur automobile Bentley.